«Я — Грета» — документальный фильм 2020 года совместного производства Швеции, Германии, Великобритании и США, рассказывающий об экоактивистке Грете Тунберг.

Сюжет 
Режиссёр Натан Гроссман снимал Грету Тунберг в течение года — начиная с её первого пикета перед зданием шведского парламента и заканчивая её выступлением в Нью-Йорке на климатическом саммите. Фильм рассказывает также о родителях Греты, о её путешествии на яхте через Атлантический океан.

Производство и восприятие 
О начале работы над фильмом стало известно в 2019 году. Картина создавалась для сервиса Hulu. Премьера состоялась 3 сентября 2020 года на 77-м Венецианском кинофестивале. Фильм получил премию критиков документальных лент.

Примечания 

Документальные фильмы
Грета Тунберг